Цейтлин, Александр Григорьевич:
 Цейтлин, Александр Григорьевич (1901 — 1962) — советский литературовед.
 Цейтлин, Александр Григорьевич — советский гигиенист, доктор медицинских наук, аведующий отделом организации здравоохранения Педиатрического института.